Villanueva del Trabuco kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villanueva del Trabuco (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Málaga, 
 Villanueva del Trabuco (kommun), Andalusien, Provincia de Málaga, 

Robotskapade Spanienförgreningar